Piorno puede referirse a:
Pico Piorno, una montaña de la Sierra de Gádor, en la provincia de Almería (España).
El nombre común de varias plantas del género Adenocarpus:
 Adenocarpus complicatus.
 Adenocarpus hispanicus.
El nombre común de varias plantas del género Cytisus:
 Cytisus multiflorus.
 Cytisus oromediterraneus.
 Cytisus purgans.
 Cytisus scoparius.
 Cytisus striatus.
El nombre común de la planta Echinospartum boissieri.
El nombre común de la planta Ephedra fragilis.
El nombre común de la planta Erica umbellata.
El nombre común de la planta Erinacea anthyllis.
El nombre común de varias plantas del género Genista:Genista cinerascens.
 Genista florida.
 Genista longipes.
 Genista polygaliphylla.
 Genista ramosissima.
Genista scorpius.Genista versicolor.
El nombre común de la planta Retama sphaerocarpa.
El nombre común de la planta Vella spinosa.
Nombre por el que se conocen los hórreos en algunos lugares.